Awwakumowa (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Andrejewna Awwakumowa (* 1991), russische Skispringerin
 Jekaterina Sergejewna Awwakumowa (* 1991), russisch-südkoreanische Biathletin